Победителями турнира стали  Роман Ебавы и  Матве Мидделкоп.

Рейтинговые очки и призовые

Участники 

* по состоянию на 11 сентября 2017 года

Ход турнира 

2017 год в теннисе
Спорт в России в 2017 году
St. Petersburg Open